Superpuchar Polski w piłce nożnej
2001 w piłce nożnej
2001 w polskim sporcie
Sport w Starachowicach